ISAF tanto pode ser uma sigla em :

Federação Internacional de Vela ou International Sailing Federation (em inglês)
Força Internacional de Assistência para Segurança ou International Security Assistance Force (em inglês)

Ver também

Desambiguações de siglas‎